Wren (Ohio), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Christopher Wren (1632-1723), Brits architect
 Percival Christopher Wren (1875-1941), Brits schrijver